Boudewijn VI van Vlaanderen
 Boudewijn I van Constantinopel, ook bekend als Boudewijn VI van Henegouwen